{{Taxobox zoogdier
| status            = fossiel
| afbeelding        = Wooly_rhinoceros.jpg
| afbeeldingtekst   = 
| orde              = Perissodactyla (Onevenhoevigen)
| familie           = Rhinocerotidae (Neushoorns)
| geslacht          = Coelodonta
| w-naam            = Coelodonta antiquitatis| auteur            = Blumenbach
| datum             = 1799
| haakjes           = ja
| commons           = Category:Coelodonta
| species           = Coelodonta antiquitatis
}}
De wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis) is een uitgestorven neushoornsoort die van circa 500.000 jaar geleden tot het 10e millennium v.Chr. in Europa voorkwam en die goed aangepast was aan het barre klimaat van de Europese toendra. In Nederland kwam hij voor tussen 250.000-40.000 jaar v.Chr. Het was een grazer die zich voedde met harde grassen en solitair of in heel kleine groepen leefde. Door grote klimaatveranderingen aan het einde van de laatste ijstijd - en mogelijk mede door bejaging door vroege mensen - is deze neushoorn uitgestorven, net als de mammoet.

De eveneens sterk behaarde Sumatraanse neushoorn is een nauwe verwant van de wolharige neushoorn.

 Fylogenie 
De beschrijvers van de verwante soort C. thibetana (Deng et al.'') voerden een fylogenetische analyse uit voor de vijf levende neushoornsoorten en dertien uitgestorven soorten. Ze bekwamen onderstaand cladogram, waarin ook de wolharige neushoorn geplaatst werd.

Zie ook 
 Lijst van fossiele zoogdieren

Externe links 
 Paspoort van Wolharige neushoorn op Geologie van Nederland
 Fossiele vondsten Wolharige Neushoorn in Nederland

Neushoorns
Pleistoceen
Uitgestorven onevenhoevigen